Tennis Masters Cup 2007 – tenisowy turniej ATP rangi Tennis Masters Cup zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 11–18 listopada 2007 roku w Szanghaju na kortach twardych w hali o puli nagród 4 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Uczestnicy turnieju

Faza grupowa

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Gra podwójna

Uczestnicy turnieju 

Rezygnacje:
  Bob Bryan /  Mike Bryan zrezygnowali z gry w turnieju z powodu kontuzji ramienia Mike’a.

Faza grupowa

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Chinach